Carlo Freguglia – militare italiano
 Luigi Freguglia – militare italiano